Antōnīs Antōniou, in greco Αντώνης Αντωνίου (1969) – ex calciatore cipriota
 Antōnīs Antōniou, in greco Αντώνης Αντωνίου (1970) – ex calciatore cipriota, di ruolo centrocampista
 Antōnīs Antōniou, in greco Αντώνης Αντωνίου (1981) – ex calciatore cipriota, di ruolo difensore
 Christopher Antoniou Pissarides, nato Christóforos Andoníu Pissarídhis (1948) – economista britannico-cipriota
 Kokos Antōniou, in greco Κόκος Αντωνίου [1948) – ex calciatore cipriota, di ruolo attaccante
 Kōstas Antōniou, in greco Kώστας Aντωνίου (1961) – ex calciatore e dirigente sportivo greco
 Marios Antōniou, in greco Μάριος Αντωνίου (1981) – ex calciatore cipriota, di ruolo difensore
 Minas Antoniou, in greco: Μηνάς Αντωνίου (1994) – calciatore cipriota, di ruolo attaccante 
 Ria Antōniou, in greco Ρία Αντωνίου (1988) – modella e showgirl greca
 Takīs Antōniou, in greco Τάκης Αντωνίου (...) – ex calciatore cipriota, di ruolo attaccante